El nombre Erik Schmidt puede referirse a las siguientes personas:

Erik Schmidt, jugador de balonmano alemán;
Erik Schmidt Karro, pintor y escritor de origen estonio.
Erik Schmidt, regatista de Brasil.